Saint-Vaast-d'Équiqueville, municipi al departament del Sena Marítim  (regió de Normandia, França)
 Saint-Vaast-de-Longmont, municipi francès, situat al departament de l'Oise  (regió dels Alts de França, França)
 Saint-Vaast-Dieppedalle, municipi al departament del Sena Marítim  (regió de Normandia, França)
 Saint-Vaast-du-Val, municipi al departament del Sena Marítim  (Normandia)
 Saint-Vaast-en-Auge, municipi al departament de Calvados  (Normandia)
 Saint-Vaast-en-Cambrésis, municipi al departament del Nord (Alts de França)
 Saint-Vaast-en-Chaussée, municipi al departament del Somme  (Alts de França)
 Saint-Vaast-la-Hougue, municipi al al departament de la Manche  (Normandia)
 Saint-Vaast-lès-Mello, municipi al departament de l'Oise  (Alts de França)
 Saint-Vaast-sur-Seulles, municipi al departament de Calvados  (Normandia)
 Airon-Saint-Vaast, municipi al departament del Pas de Calais  (Alts de França)
 Aubin-Saint-Vaast, municipi al departament del Pas de Calais  (Alts de França)
 Biache-Saint-Vaast, municipi al departament del Pas de Calais  (Alts de França)
 Neuville-Saint-Vaast, municipi al departament del Pas de Calais  (Alts de França)